Bob Lind är ett namn som bärs av bland andra

 en amerikansk musiker, se Bob Lind (musiker)
 en svensk biolog och ekolog, se Bob Lind (biolog)
 en svensk privatforskare, se Bob G Lind